Manhunter - Frammenti di un omicidio – film del 1986 
 Faces in the Crowd - Frammenti di un omicidio – film del 2011